Ивановский, Алексей: Ивановский, Алексей Арсеньевич (1866 — 1934) — русский антрополог и географ.
 Ивановский, Алексей Осипович (1863 — 1903) — русский синолог.